Чемпионат Кипра по футболу 1986/87 — 49-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 16 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1986/1987
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1986 году
Спорт на Кипре в 1987 году